Esistono diversi comuni con questo nome
Francia
Champlin – Ardenne
Champlin – Nièvre
Stati Uniti
Champlin – Minnesota